Ratkovići est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Ratkovići, un village situé dans la municipalité de Čelić, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Ratkovići, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Ratkovići, un village situé dans la municipalité de Kreševo, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Ratkovići, un village situé dans la municipalité de Lopare et dans la République serbe de Bosnie ; 
Ratkovići, un village situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie.